Sergio Ramos – calciatore spagnolo
 Sergio Ramos – attore e regista messicano
 Sérgio Ramos – ex cestista portoghese
 Sérgio da Costa Ramos – avvocato, giornalista, saggista e critico letterario